Algol (gwiazda)
 Algol (język programowania)